Zestawienie spotkań reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn w latach 1948–1999:

Lata 1948-1959 

|-
! colspan="7" | 1948

|-
! colspan="7" | 1949

|-
! colspan="7" | 1950

|-
! colspan="7" | 1951

|-
! colspan="7" | 1952

|-
! colspan="7" | 1953

|-
! colspan="7" | 1954

|-
! colspan="7" | 1955

|-
! colspan="7" | 1956

|-
! colspan="7" | 1957

|-
! colspan="7" | 1958

|-
! colspan="7" | 1959

|}

Lata 1960–1969 

|-
! colspan="7" | 1960

|-
! colspan="7" | 1961

|-
! colspan="7" | 1962

|-
! colspan="7" | 1963

|-
! colspan="7" | 1964

|-
! colspan="7" | 1965

|-
! colspan="7" | 1966

|-
! colspan="7" | 1967

|-
! colspan="7" | 1968

|-
! colspan="7" | 1969

|}

Lata 1970–1979 

|-
! colspan="7" | 1970

|-
! colspan="7" | 1971

|-
! colspan="7" | 1972

|-
! colspan="7" | 1973

|-
! colspan="7" | 1974

|-
! colspan="7" | 1975

|-
! colspan="7" | 1976

|-
! colspan="7" | 1977

|-
! colspan="7" | 1978

|-
! colspan="7" | 1979

|}

Lata 1980–1989 

|-
! colspan="7" | 1980

|-
! colspan="7" | 1981

|-
! colspan="7" | 1982

|-
! colspan="7" | 1983

|-
! colspan="7" | 1984

|-
! colspan="7" | 1985

|-
! colspan="7" | 1986

|-
! colspan="7" | 1987

|-
! colspan="7" | 1988

|-
! colspan="7" | 1989

|}

Lata 1990–1999 

|-
! colspan="7" | 1990

|-
! colspan="7" | 1991

|-
! colspan="7" | 1992

|-
! colspan="7" | 1993

|-
! colspan="7" | 1994

|-
! colspan="7" | 1995

|-
! colspan="7" | 1996

|-
! colspan="7" | 1997

|-
! colspan="7" | 1998

|-
! colspan="7" | 1999

|}

Przypisy

Bibliografia